Otyń peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Otyń, un gmina de la powiat de Nowa Sól ;
 Otyń, un village et chef-lieu de la gmina précédente.

Homonymie de toponyme